SS Arabic je název tří lodí:

 SS Arabic (1881)
 SS Arabic (1903)
 SS Arabic (1920)